Absurd kan syfta på:

 Absurdism – filosofisk strömning
 Absurd teater – strömning inom teater och till viss del även litteratur
 Absurd (musikgrupp) – tyskt nazistisk black metal-band